Nebojša Popović (nogometaš)
 Nebojša Popović (košarkaš)
 Nebojša Popović (rukometaš)